Шиян — фамилия.

Известные носители 
 Шиян, Анатолий Иванович (1906—1989) — украинский советский писатель, драматург, публицист.
 Шиян, Валентин Михайлович (1941—2022) — советский гандболист и гандбольный тренер, заслуженный тренер СССР.
 Шиян, Иван (род. 1990) — хорватский хоккеист.
 Шиян, Кир Карлович (1902—1974) — украинский советский историк, профессор.
 Шиян, Ланс (1942—1968) — американский лётчик, награждённый Медалью Почёта США.
 Шиян, Слободан (род. 1946) — сербский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Шиянь
 Шияны (Лебединский район)